Лишане може бити:

 Лишане Тињске, насељено мјесто града Бенковца, Равни котари, Република Хрватска
 Лишане Островичке, насељено мјесто у истоименој општини, Равни котари, Република Хрватска

Види још 
 Лишани